Holms socken kan syfta på:

Holms socken i Dalsland
Holms socken i Halland
Holms socken i Medelpad
Holms socken i Uppland